Wiesner:
 Branimir Wiesner Livadić
 Ljubo Wiesner